Конко (Conco, Conco) — муніципалітет в Італії , у регіоні Венето , провінція Віченца . 
 4526 Конко (4526 Konko) — астероїд головного поясу 
 Абдулай Конко (фр. Abdoulay Konko, * 9 березня 1984) — французький футболіст